Lavov, grad u Ukrajini
 Lavov (liker), tradicionalni hrvatski liker